Irazábal puede referirse a:

 Irazábal, apellido.
 Benjamín Irazábal, ingeniero civil, empresario, y político uruguayo (militante en el Partido Nacional).
 Carlos Irazábal (1907-1991), también conocido como Carlos Irazábal Tirado, abogado, escritor, político, y diplomático venezolano.
 Federico Irazábal (1974-), crítico e investigador teatral, de nacionalidad argentina.
 Gonzalo Castro Irizábal (1984-), también conocido como «Chory Castro», futbolista profesional uruguayo.
 Juliana Castro Irizábal (1991-), futbolista uruguaya, miembro del equipo nacional femenino de fútbol; es hermana de Gonzalo "Chori" Castro Irazábal, también futbolista profesional.